Цыкуны () — деревня в составе Бобовичского сельсовета Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь.

В 18 км на юго-запад от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Калинковичи — Гомель. В деревне 54 жилых дома (2004 год). Планировка состоит из слегка выгнутой улицы к которой примыкает и переулок. Застройка двухсторонняя, дома деревянные, усадебного типа.

Водная система 
На севере и востоке мелиоративные каналы. Напротив дачного кооператива есть искусственное озеро.

Экология и природа 
На севере и западе граничит с лесом

История 
Согласно письменных источников деревня известна с XVIII века как слобода в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. С 1775 году деревня находилась во владении фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского. С 1834 года владение фельдмаршала графа И.Ф. Паскевича. В 1833 году в Белицком уезде Могилёвской губернии. В 1862 году в Гомельском уезде. В 1897 году в деревне (Случ-Мильча) располагался хлебозапасный магазин. Находилась в Дятловичской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии. В 1913 году начала работу земская школа.

В 1932 году жители вступили в колхоз.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 44 жителя деревни.

В 1959 году в составе совхоза «Мирный» с центром в деревне Михальки.

Население

Численность 
 2004 год — 54 двора, 92 жителя.

Динамика 
 1833 год — 20 жителей.
 1862 год — 21 двор.
 1884 год — 185 жителей.
 1897 год — 49 дворов, 267 жителей (согласно переписи).
 1909 год — 56 дворов, 347 жителей.
 1926 год — 429 жителей.
 1959 год — 414 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 54 двора, 92 жителя.

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Гомельского района